Кутарну́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 90 км на захід від Діжона, 38 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Кутарну 
 Кутарну на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кутарну на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна